Виссарионов — фамилия; имеет женскую форму Виссарионова.
 Виссарионов, Владимир Иванович (1939—2014) — специалист в области гидроэнергетики, доктор технических наук, профессор.

См. также 
 Виссарион